10-й сезон Мирового шоссейного кубка UCI — велошоссейного сезонного турнира 1998 года.

Обзор сезона 
Календарь турнира претерпел изменения по сравнению с прошлым сезоном. Из него исчезла великобританская гонка Рочестер Интернейшинал Классик и пополнился немецкой гонкой HEW Классик. Таким образом турнир состоял из 10 однодневных гонок проходивших в Европе.

Регламент турнира остался прежним.  Индивидуальный рейтинг  предусматривал начисление очков первым 25 гонщикам на каждой гонке (их количество не зависело от гонки). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие в 6 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок. Командный рейтинг рассчитывался по двухступенчатой схеме. По итогам каждой гонки суммировались места трёх лучших гонщиков каждой команды. После чего происходило ранжирование команд по возрастанию суммы мест. Очки получали 10 лучших команд на каждой гонке. Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге команда должна была принять участие в 8 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок.
Начисляемые очки

Победителем индивидуального рейтинга второй год подряд стал итальянец Микеле Бартоли. Второе место занял нидерландец Леон ван Бон, третье  – итальянец Андреа Тафи. 

Среди команд стран третий раз первенствовала . Второй стала , третьей  – .

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1998 на архивной странице Cyclingbase
 Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1998 на Memoire du cyclisme
 Итоговые результаты Мирового шоссейного кубка UCI 1998 на Memoire du cyclisme